Marcus Tristan Bean, abrégé Marcus Bean, né le  à Hammersmith, est un footballeur international jamaïcain, possédant également la nationalité anglaise. Il évolue au poste de milieu de terrain au club des Wycombe Wanderers.

Carrière

En club 

Marcus Bean rejoint les Queens Park Rangers à l'âge de onze ans.

En , il rejoint le Rotherham United sous forme de prêt, pour un mois. En , le Blackpool FC résilie son contrat.

En , Bean s'engage avec le Colchester United pour trois ans. Il joue son premier match le  contre Preston North End et marque son premier but quelques mois plus tard contre Shrewsbury Town. Il est prêté en  pour deux mois au Portsmouth FC. Il joue son premier match le lendemain de son arrivée lors d'une victoire trois à zéro contre Morecambe et inscrit son premier but trois semaines plus tard contre Accrington Stanley.

Le , il signe pour un an et demi avec les Wycombe Wanderers après avoir résilié son précédent contrat.

En sélection 
Bean honore sa première sélection internationale le  contre le Honduras, en entrant en jeu à un quart d'heure de la fin du match.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat de quatrième division anglaise en 2008-2009 avec le Brentford FC.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international jamaïcain
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Swansea City AFC
Joueur du Blackpool FC
Joueur du Rotherham United FC
Joueur du Brentford FC
Joueur du Colchester United FC
Joueur du Portsmouth FC
Joueur du Wycombe Wanderers FC
Naissance en janvier 1984
Naissance à Hammersmith